Lillgadden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lillgadden, Malax, Österbotten, 
 Lillgadden (Kökar, Åland), 
 Lillgadden, Korpo, Åboland, 
 Lillgadden, Hangö, Nyland,

Se även
Gadden

Robotskapade Finlandförgreningar